Het tennistoernooi US Open werd in 1971 bij de vrouwen voor de 85e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi voor de tweede keer door in de finale haar als tweede geplaatste landgenote Rosie Casals met 6-4 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
  Billie Jean King (winnares)
  Rosie Casals (finale)
  Virginia Wade (afgemeld)
  Kerry Melville (halve finale)
  Françoise Dürr (derde ronde)
  Judy Dalton (kwartfinale)
  Nancy Richey (derde ronde)
  Julie Heldman (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
Tennis in 1971